Zaizen ist der Familienname folgender Personen:

 Atsushi Zaizen (* 1999), japanischer Fußballspieler
 Keiichi Zaizen (* 1968), japanischer Fußballspieler
 Nobuyuki Zaizen (* 1976), japanischer Fußballspieler